Квета Грдлічкова виграла титул, перемігши у фіналі Фан Лі з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Фан Лі (фінал)
  Мір'яна Лучич-Бароні (2-ге коло)
  Сандра Клейнова (1-ше коло)
  Гала Леон Гарсія (півфінал)
  Крістіна Торренс-Валеро (2-ге коло)
  Наталі Деші (2-ге коло)
 n/a
  Елена Вагнер (1-ше коло)
  Ленка Немечкова (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Makarska International Championships Draw 

Makarska International Championships
Тур WTA 1998